Ržišče je ime več naselij v Sloveniji:

 Ržišče, Občina Litija
 Ržišče, Občina Kostanjevica na Krki

naselja v Sloveniji